Антон Иванович Задо́нцев (, Ставидла — 5 декабря 1971, Днепропетровск) — советский растениевод и физиолог.

Биография 
Родился  года в селе Ставидла (ныне в Александровском районе, Кировоградская область, Украина). После окончания сельской школы в 1923 году поступил в Златопольский сельскохозяйственный техникум, по окончании которого был направлен в Белоцерковский сельскохозяйственный институт, который он окончил в 1929 году. В 1929—1932 годах работал в этом же институте на кафедре растениеводства. С 1932 года и до конца жизни работал во ВНИИ кукурузы, с 1941 года — его директор. В 1941 году вместе с институтом переезжает в Саратов по месту нахождения научно-исследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока. Антона Задонцева назначают директором УНИИ зернового хозяйства. Вернувшись в 1943 году из эвакуации в Днепропетровск, продолжил занимать должность директора.

Член-корреспондент АН УССР (1951), академик ВАСХНИЛ (1960).

Умер 5 декабря 1971 года. Похоронен в Днепропетровске на Запорожском кладбище.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены агрофизиологическому изучению зимостойкости и продуктивности озимых хлебов, выяснению основных закономерностей водопотребления растений в зависимости от приёмов возделывания. Автор более 150 научных трудов.
 Разработал систему агротехнических мероприятий по повышению зимостойкости и урожайности озимой пшеницы в степных районах УССР, наиболее целесообразное сочетание двух ведущих зерновых культур зоны — кукурузы и озимой пшеницы.
 Впервые разработал научно обоснованную систему районирования сроков посева озимой пшеницы, предложил способ углубления узла кущения этой культуры.

Награды 
 Заслуженный деятель науки УССР (1958);
 Сталинская премия 3-й степени (1951) — за выведение гибридов кукурузы «Первенец» и «Успех» и разработку системы мероприятий по получению высоких урожаев этой культуры;
 Премия Совета Министров УССР (1978 — посмертно);
 орден Октябрьской революции;
 четырежды орден Трудового Красного Знамени;
 орден Красной Звезды.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.
 1961 — Выращивание высоких урожаев и районирование гибридов и сортов кукурузы.
 1973 — Хлорхолинхлорид в растениеводстве.

Ссылки 
 Антон Задонцев на Национальном агропортале.
 Антон Задонцев на сайте «Энциклопедии, словари, справочники».

Преподаватели Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета
Растениеводы СССР
Селекционеры кукурузы
Физиологи растений
Похороненные на Запорожском кладбище
Выпускники Белоцерковского национального аграрного университета
Директора научно-исследовательских институтов